Федо́ра Барбье́ри (; 4 июня 1920, Триест — 4 марта 2003, Флоренция) — итальянская оперная певица, драматическое меццо-сопрано, одна из крупнейших певиц своего времени, знаменитая исполнительница вердиевского репертуара.

Биография 
Федора Барбьери училась пению под наставничеством Ф. Бугамелли и Л. Тоффоло. На конкурсе в Театре Коммунале во Флоренции выиграла стипендию и завершила свою вокальную и сценическую подготовку под руководством Джулии Тесс.

4 ноября 1940 года Федора Барбьери впервые вышла на театральную сцену и с большим успехом у публики и у критики исполнила партию Фидальмы в «Тайном браке» Чимарозы в Театре Коммунале. На следующий вечер она пела Азучену в «Трубадуре», заменив неожиданно заболевшую . Для Барбьери это был двойной триумф, открывший для неё двери наиболее престижных театров Италии и других стран, утвердивший её как наиболее значительный голос меццо-сопрано и контральто тех лет.

С 1942 года Барбьери пела в Ла Скала, где с успехом дебютировала с партией Мег Пейдж в «Фальстафе». В Метрополитен-опера Барбьери впервые выступила в роли Эболи в опере «Дон Карлос» в 1950 году и за свою карьеру выходила на эту сцену 95 раз в 11 ролях. Певица была участницей и первого представления «Дона Карлоса» в известной постановке Висконти в Ковент-Гардене в 1958 году. Выступала до конца 1980-х. В 1982 году Барбьери сыграла роль Мамы Лючии в фильме-опере Ф. Дзефирелли «Сельская честь». Эту партию актриса спела на бенефисе в честь 60-летия творческой деятельности в 2000 году во Флоренции.

В 1991 году Федора Барбьери дебютировала в качестве режиссёра, поставив с большим успехом в оперном театре города Лодзи, в Польше, «Сельскую честь» П. Масканьи. До конца жизни выступала в концертах, проводила мастер-классы. Барбьери была бессменным членом жюри Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой.

Федора Барьбьери была замужем за музыкальным режиссёром Луиджи Барцолетти, принимавшим участие в организации ей карьеры и умершим раньше неё. Супруги имели двоих сыновей.

Елена Образцова организовала Международный конкурс меццо-сопрано памяти Федоры Барбьери в Санкт-Петербурге (2012).

Творчество 
Федора Барбьери обладала сильным голосом тёплой окраски с богатым нижним регистром, достойным голосов её партнёров по сцене — Марии Каллас, Юсси Бьёрлинга, Чезаре Сьепи, Джузеппе ди Стефано, Тито Гобби, Бориса Христова. Репертуар певицы включал более ста партий. В книге «Вокальные параллели» Дж. Лаури-Вольпи безупречную вокальную технику, пластичность и чувство вокальной формы певицы.

По складу дарования ей были ближе драматические партии — Азучена, Амнерис; Эболи, Ульрика («Дон Карлос», «Бал-маскарад»), Кармен, Далила. Мастерство Барбьери как комедийной артистки раскрылось в партиях Квикли («Фальстаф»).

Помимо выдающихся вокальных данных, Федора Барбьери отличалась актерской многогранностью и сценическим артистизмом, принёсшими ей признание и восхищение самых крупных дирижёров того времени: Артуро Тосканини, Вильгельма Фуртвенглера, Виктора де Сабата, Димитриса Митропулоса, Артур Родзинский, Леонард Бернстайн, Туллио Серафин, Джанандреа Гаваццени, Герберт фон Караян, Клаудио Аббадо, самых знаменитых режиссёров: Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Вильгельма Пабста, Жан-Пьера Поннеля.

Среди многочисленных наград Федоры Барбьери — «Рыцарский Орден Командора» (Великобритания), «Кавалер Большого Креста» (Италия, 2000).

Записи

Студийные записи 
 Un ballo in maschera («Бал-маскарад» Дж. Верди) — Б. Джильи, М. Канилья, Дж. Беки; дирижёр Т. Серафин — EMI, 1943
 La Cenerentola («Золушка» Дж. Россини) — фильм, только голос, 1948
 La Gioconda («Джоконда» А. Понкьелли) — М. Каллас, Дж. Поджи, , ; дирижёр А. Вотто — Cetra, 1952
 Il trovatore («Трубадур» Дж. Верди) — Ю. Бьёрлинг, З. Миланова, Л. Уоррен, ; дирижёр  — RCA, 1952
 La Favorita («Фаворитка» Г. Доницетти) — Дж. Раймонди, , Дж. Нери; дирижёр А. Куеста — Cetra, 1954
 Aida («Аида» Дж. Верди) — З. Миланова, Ю. Бьёрлинг, Л. Уоррен, Б. Христов; дирижёр И. Перля — RCA, 1955
 Aida — М. Каллас, Р. Такер, Т. Гобби, ; дирижёр Т. Серафин — EMI, 1955
 Il trovatore — Дж. ди Стефано, М. Каллас, Р. Панераи, Н. Заккария; дирижёр Г. фон Караян — EMI, 1956
 Un ballo in maschera — Дж. ди Стефано, М. Каллас, Т. Гобби; дирижёр А. Вотто — EMI, 1956
 Falstaff («Фальстаф» Дж. Верди) — Т. Гобби, Р. Панераи, Э. Шварцкопф, А. Моффо, Л. Альва; дирижёр Г. фон Караян — EMI, 1956
 Suor Angelica («Сестра Анджелика» Дж. Пуччини) — В. де Лос Анхелес; дирижёр Т. Серафин — EMI, 1957
 Il barbiere di Siviglia («Севильский цирюльник» Дж. Россини) (Берта) — Ш. Милнз, Б. Силлз, Н. Гедда, Ренато Капекки, Р. Раймонди; дирижёр Дж. Ливайн — EMI, 1974

Live 
 Adriana Lecouvreur («Адриана Лекуврёр» Ф. Чилеа) (фрагм.) — М. Каллас, Б. Джильи; дирижёр Э. Паницца — Буэнос-Айрес, 1948
 Il trovatore (фрагм.) — Б. Джильи, М. Канилья; дирижёр Э. Паницца — Буэнос-Айрес, 1948
 Don Carlo ("Дон Карлос Дж. Верди) — Ю. Бьёрлинг, Ч. Сьепи, Р. Меррилл; дирижёр Ф. Штидри — Метрополитен-опера, 1950
 Messa di requiem («Реквием» Дж. Верди) — , Дж. ди Стефано, Ч. Сьепи; дирижёр А. Тосканини — Карнеги-холл, 1951
 Don Carlo — Р. Такер, Дж. Хайнс, Д. Ригал, П. Сильвери; дирижёр Ф. Штидри — Метрополитен-опера, 1952
 Don Carlo — , Н. Росси-Лемени, , М. Педрини; дирижёр  — Генуя, 1953
 Medea («Медея (опера Керубини)|Медея» Л. Керубини) — М. Каллас, ; дирижёр Л. Бернстайн — Ла Скала, 1953
 La forza del destino («Сила судьбы» Дж. Верди) — М. дель Монако, Р. Тебальди, , Ч. Сьепи; дирижёр Д. Митропулос — Флоренция, 1953
 Guerra e pace («Война и мир» С. Прокофьев) — Ф. Корелли, Э. Бастианини, , ; дирижёр А. Родзинский — Флоренция, 1953
 Don Sebastiano («Дон Себастьян Португальский» Г. Доницетти) — Дж. Поджи, Дж. Нери, Э. Маскерини; дирижёр К. М. Джулини — Флоренция, 1955
 Aida — А. Стелла, Ф. Корелли, А. Кольцани; дирижёр В. Гуи — Неаполь, 1955
 Il trovatore — , А. Стелла, А. Протти, ; дирижёр Ф. Капуана — Неаполь, 1957
 Don Carlo — Дж. Викерс, Б. Христов, Т. Гобби, , con Jon Vickers, Boris Christoff, Tito Gobbi; дирижёр К. М. Джулини dir. Carlo Maria Giulini — Лондон, 1958
 Il trovatore — Ф. Корелли, , ; дирижёр  — Неаполь, 1960

Видео 
 Falstaff — Дж. Таддеи, С. Коломбо, Р. Картери, А. Моффо, Л. Альва; дирижёр Т. Серафин — RAI, 1956
 Il trovatore — Л. Генджер, М. дель Монако, Э. Бастианини; дирижёр  — Hardy Classics/RAI, 1957
 Andrea Chenier («Андре Шенье» У. Джордано) — П. Доминго, Г. Бенячкова, П. Каппуччилли; дирижёр  — Deutsche Grammophon, 1981
 Cavalleria rusticana (Мама Лючия) — Е. Образцова, П. Доминго, Р. Брузон; дирижёр Ж. Претр, режиссёр Ф. Дзефирелли — Deutsche Grammophon, 1982

Примечания 

Оперные певцы и певицы Италии
Меццо-сопрано Италии
Певцы и певицы Италии